Erzbischof Konrad steht für folgende Personen:

 Konrad I. von Abensberg (um 1075–1147), Erzbischof von Salzburg
 Konrad von Querfurt († 1142) (um 1100–1142), Erzbischof von Magdeburg
 Konrad II. von Babenberg (um 1115–1168), Erzbischof von Salzburg
 Konrad I. von Wittelsbach (um 1120/1125–1200), Erzbischof von Mainz und von Salzburg 
 Konrad von Hochstaden (um 1205–1261), Erzbischof von Köln
 Konrad IV. von Fohnsdorf († 1312), Erzbischof von Salzburg
 Konrad von Vechta (um 1370–1431), Erzbischof von Prag